

События 
 9 февраля — Запрет многоголосного пения в церквях. Начало церковной реформы патриарха Никона.
 Весна — Начало военной кампании на Украине.
 28 июня — 10 июля — Битва под Берестечком между украинскими казаками Богдана Хмельницкого и польской армией короля Яна Казимира. Закончилась разгромом казацких войск.
 Июль — Томский воевода М. Волынский в июле доносил царю Алексею Михайловичу, что посылал в Телеутскую землицу кузнецкого казака Афанасия Попова с небольшим отрядом. Попов вернулся в Кузнецкий острог с посланником местного князя Чекуро, который «бил челом Государю» и просил, чтобы ему «велено было на устье Бии и Катуни рек острог поставить» и собирать дань с окрестных земель.
 25 июля — литовский гетман Януш Радзивилл входит в Киев и подвергает его разграблению и сожжению.
 Июль — Начало движения шотландских войск и Карла Стюарта на юг. 3 сентября — Сражение при Вустере (на западе Англии). Сопротивление шотландцев окончательно сломлено. Октябрь — Карл покидает Англию. «Навигационный акт» английского правительства, разрешавший ввоз в Англию товаров лишь на английских судах или на судах страны, где был произведён товар.
 28 сентября — Подписание Белоцерковского мира Хмельницкого с поляками. Реестр сокращён до 20 тыс. Особые права сохранило лишь Киевское воеводство.
 26 ноября — при осаде Лимерика скончался от лихорадки британский лорд-правитель Ирландии генерал Генри Айртон.
 Восстание городских низов в Миделбурге (Голландия).
 Тайный государственный совет Бранденбурга стал центральным правительственным органом.
 1651—1657 — Императорские указы предписывали насильственное обращение протестантов в католичество.
 1651—1657 — Императорские указы против Реформации в Чехии.
 Крестьянское восстание в Великой и Малой Польше, Мазовии, Серадзьском воеводстве. Июнь — В Краковском воеводстве крестьяне К. Наперского овладели Чорштыном. Краковский епископ собрал войска и расправился с восставшими.
 Восстание арабских племён Южного Ирака во главе с родом Сийяб против турок. Изгнание турок из округа Басры.
 Вступил в подданство России царь Имерети Александр.
 Русское посольство в Могольскую империю не пропущено через Иран.
 1651—1652 — Восстание против маньчжуров в Сычуани, Шэньси и Ганьсу. Маньчжуры вытеснены из многих городов. Повстанцы взяли Ланьчжоу. В Шэньси повстанцы осадили Сиань. У Саньгуй подошёл с крупными силами и заставил их снять осаду. Цинское правительство объявило амнистию участникам восстания.
 Убийство Кёсем Султан (в ночь с 1 на 2 сентября 1651 года в Стамбуле, Османская империя)

Наука, техника, технология 
 Христиан Гюйгенс (1629—1695) опубликовал работу об определении длины дуг окружности, эллипса и гиперболы.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1651 году
 10 апреля — Эренфрид Вальтер фон Чирнгауз (), — немецкий философ, математик, экспериментатор, изобретатель европейского белого фарфора.
 6 августа — Карл Густав Реншельд, шведский фельдмаршал, «правая рука» Карла 12.
 22 августа — Нарышкина, Наталья Кирилловна.
 Димитрий (Туптало) — митрополит Ростовский, церковный деятель, писатель, оратор.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1651 году
 Иов Почаевский
 26 ноября — Генри Айртон, лорд-правитель Ирландии, генерал армии британского парламента, ближайший соратник Оливера Кромвеля (род. 1611)
 Кёсем Султан — жена султана Ахмеда I, мать султанов Мурада IV и Ибрагима I.

См. также

Примечания